9. Светски куп у одбојци је одржан у Јапану од 18. новембра до 2. децембра 1999.

Систем такмичења 
На Светском купу 1999. је учествовало 12 репрезентација. Учествовали су победници 5 континенталних првенстава (Европа, Азија, Северна Америка и Јужна Америка), 4 вицешампиона са истих такмичења, земља домаћин и две репрезентације које су добиле специјалну позивницу.

Играло се по једностуком бод систему (свако са сваким једну утакмицу).

Три првопласиране екипе су се квалификовале за Олимпијске игре у Сиднеју.

Земље учеснице 
  : домаћин
  : првак Северне Америке
  : првак Јужне Америке
  : првак Африке
  : првак Азије
  : првак Европе
  : вицешампион Северне Америке
  : вицешампион Јужне Америке
  : вицешампион Европе
  : вицешампион Азије
  : специјална позивница
  : специјална позивница

Резултати

1 коло 
 Токио :

 Кагошима

2 коло 
 Хирошима :

 

 Кумамото :

3 коло 
 Осака :

 Нагоја :

4 коло 
 Јојоги : 
  

 Токио :

Табела 

 Русија, Куба и Италија су се квалификовале на Летње Олимпијске игре у Сиднеју 2000. године.

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најкориснији играч (МВП):  Роман Јаковљев
 Најбољи поентер:  Рафаел Пасквал
 Најбољи нападач:  Роман Јаковљев
 Најбољи средњак:  Синг Бонг Банг
 Најбољи сервер:  Освалдо Хернандез
 Најбољи техничар:  Лој Бол
 Најбољи одбрамбени играч:  Ли Хо
 Најбољи примач:  Ли Хо

Види још 
 Светски куп у одбојци

Спољашње везе 
  Резултати

Светски куп у одбојци
Одбојка у Јапану
Одбојка у 1999.